Алекса́ндр Ива́нович Ники́тин:
 Никитин, Александр Иванович — депутат Государственной думы от Астраханской области.
 Никитин, Александр Иванович (род. 1958) — российский политолог.
 Никитин, Александр Иванович (1929—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Никитин, Александр Иванович — конструктор, лауреат Государственной премии РФ.
 Никитин, Александр Иванович — офицер русской армии, георгиевский кавалер.